Крайовский университет () — государственное высшее учебное заведение в румынском городе Крайова.

История 
Основан как Высшая школа сельского хозяйства в 1947 году. В 1948 на его базе был создан сельскохозяйственный институт. В 1951 в Крайове возник Технический институт, а в 1959 году и педагогический институт.

В 1965 году решением правительства Румынии был создан Крайовский университет.

Размещается в бывшем Дворце юстиции города в здании, построенном в неоклассическом стиле.

Факультеты 
Университет включает в себя 16 факультетов, 2 колледжа и несколько исследовательских центров:

 Филологический факультет
 Факультет математики и естественных наук
 Факультет химии
 Факультет физики
 Факультет социальных наук
 Факультет богословия
 Факультет физического воспитания и спорта
 Факультет сельского хозяйства
 Факультет садоводства
 Факультет права и административных наук
 Факультет экономики и делового администрирования
 Факультет электротехники
 Факультет машиностроения
 Факультет электромеханики и инженерии
 Факультет автоматизации, компьютеризации и электроники
 Факультет инженерии и менеджмента технологических систем.

Известен на международном уровне, благодаря футбольному клубу «Университатя», неоднократному чемпиону Румынии и обладателю Кубка Румынии по футболу.

Анналы Крайовского университета 

Университет издаёт научный журнал «Анналы Крайовского университета» (), входящий в наукометрическую базу данных Scopus.

Персоналии 
 Брынзэ, Ана Мария
 Вукобратович, Миомир
 Георге, Тудор
 Замфир, Кристина
 Иероним II (архиепископ Афинский)
 Попеску, Вирджил-Даниэль

Ссылки 
 Universitatea din Craiova 
 Universitatea din Craiova

Университеты Румынии
Крайова